Tsunami – onda di maremoto

Musica 
 Tsunami – singolo degli Steriogram del 2005
 Tsunami – singolo dei DVBBS e Borgeous del 2013
 Tsunami –  singolo degli Eugenio in Via Di Gioia del 2019
 Tsunami –  singolo di Annalisa del 2020
 Tsunami – album degli Eugenio in Via Di Gioia del 2020

Altro 
 Tsunami (Tsunami: The Aftermath) – miniserie televisiva del 2006
 Tsunami – calciatore brasiliano